Payson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Payson (Arizona)
 Payson (Illinois)
 Payson (Oklahoma)
 Payson (Utah)
 Payson Park (Massachusetts)

Payson ist die Bezeichnung einer Township in den Vereinigten Staaten:

 Payson Township im Adams County (Illinois)

Payson ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Blake Payson (1893–1927), US-amerikanischer Botaniker
 Joan Whitney Payson (1903–1975), US-amerikanische Unternehmerin, Kunstsammlerin, Mäzenin
 Lewis E. Payson (1840–1909), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges

 Payson (Bezahldienst) ein Schwedischer Online-Bezahldienst